Есентаев — тюркоязычная фамилия, женская форма Есентаева:
 Есентаев, Нурмухамед (1909—?) — управляющий отделением имени Дзержинского колхоза «Пахта-Арал», Герой Социалистического Труда.
 Есентаев, Тастанбек Кутжанович (род. 1960) — казахстанский государственный деятель, заместитель министра культуры и спорта Республики Казахстан.

 Есентаева, Баян Максатовна (род. 1975) — казахстанский продюсер, телеведущая, актриса, певица, редактор и совладелец глянцевого журнала «Ғашықтар әлемі».